Джульетта:
 Джульетта Капулетти — главная героиня трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
 Джульетта — спутник планеты Уран.
 «Джульетта» — кинофильм 2016 года испанского режиссёра и сценариста Педро Альмодовара.